Pomeranz oder Pommeranz ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Pomeranz, italienischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Cäsar Pomeranz (1860–1926), österreichischer Chemiker
 Chen Pomeranz (* 1984), israelisch-deutscher Handballspieler
 Dina Pomeranz (* 1977), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin 
 Felice Pomeranz (* 1957), US-amerikanische Harfenistin und Hochschullehrerin (Berklee College of Music)
 Gerhard Pommeranz-Liedtke (1909–1974), Direktor der Staatlichen Kunstsammlungen Weimar
 Gil Pomeranz (* 1991), israelisch-deutscher Handballspieler
 Grigori Solomonowitsch Pomeranz (1918–2013), russischer Philosoph und Kulturtheoretiker
 Kenneth Pomeranz (* 1958), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pomerants
 Pommeranz
 Pomeranze
 Pomerance